Gabriella Mercadini – fotografa italiana
 Roberto Mercadini - scrittore italiano